Hobgood steht für:
 Hobgood (North Carolina), Kleinstadt in North Carolina
 Hobgood (Alabama), Ort in Colbert County, Alabama

Hobgood ist der Familienname folgender Personen:
 Laurence Hobgood (* 1959), US-amerikanischer Jazzpianist und Arrangeur
 Matt Hobgood (* 1990), US-amerikanischer Baseballspieler